Crescent City kan syfta på:

 Crescent City, Florida
 Crescent City, Illinois
 Crescent City, Kalifornien